Buk-gu (, , etwa „nördlicher Stadtteil“) bezeichnet Stadtteile in verschiedenen südkoreanischen Städten:

Buk-gu (Busan)
Buk-gu (Daegu)
Buk-gu (Gwangju)
Buk-gu (Pohang)
Buk-gu (Ulsan)